Geografia:
 Penya Alta (la Pobla de Cérvoles), muntanya de la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
 Penya Alta (Castellví de Rosanes), muntanya de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
 Penya Alta (Xortà), muntanya a la serra de Xortà.